Премия Лоренса Оливье за лучшее исполнение роли второго плана в мюзикле () — британская награда, присуждаемая , в качестве признания профессиональных достижений в сфере музыкального театра. Была создана в 1976 году и переименована 1984 году в честь великого британского актёра.

В период с 1991 по 2014 годы разделение на мужские и женские роли второго плана в мюзикле отсутствовало: актёры обоих полов могли быть представлены в данной номинации. В 2015 году номинация была разделена на две категории: «Лучшая мужская роль второго плана в мюзикле» и «Лучшая женская роль второго плана в мюзикле».

За все время существования премии её получили 21 актёр и актриса, а также хор мюзикла «Джерри Спрингер: Опера» в 2004 году. Актрисы Дженни Галлоуэй и Трейси Беннетт завоевали большинство наград в номинации «Лучший второстепенный состав в мюзикле»; они являются двукратными обладательницами премии. Актрисы Дженни Галлоуэй, Трейси Беннетт и Шэрон Д. Кларк по три раза номинировались на эту премию, что является рекордным количеством номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Лоренса Оливье в категории «Лучший второстепенный состав в мюзикле».

1990-е

2000-е

2010-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Тони» за лучшую мужскую роль второго плана в мюзикле
 Премия «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Лоренса Оливье 

Премия Лоренса Оливье
Награды, появившиеся в 1991 году
Награды актёрам